Op de 95e vrouweneditie van het US Open in 1981 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 1 tot en met 13 september 1981.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Billie Jean King en Martina Navrátilová had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Navrátilová speelde samen met Pam Shriver, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Rosie Casals en Wendy Turnbull.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Kathy Jordan en Anne Smith won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Rosie Casals en Wendy Turnbull in twee sets. Het was hun negende gezamen­lijke titel, de derde grandslamtitel. Jordan had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Smith zeven.

Er waren zeven Nederlandse deelneemsters:
 Betty Stöve speelde samen met Chris Evert-Lloyd (VS). Zij waren het elfde reekshoofd en bereikten de derde ronde. Daarin werden zij geklopt door het Amerikaanse team Martina Navrátilová en Pam Shriver.
 Marcella Mesker en Marianne van der Torre sneuvelden al in de eerste ronde.
 Ook Mariëtte Pakker en Elly Vessies verloren hun openingspartij.
 Karin Moos en Nanette Schutte hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1981